Newtonia può riferirsi a:

 Newtonia – genere di piante della famiglia Fabaceae
 Newtonia – genere di uccelli della famiglia Vangidae
 Newtonia – città della Contea di Newton, Missouri (Stati Uniti d'America)
 662 Newtonia – asteroide della fascia principale